

Geografia 
 Eordea – antica regione della Macedonia
 Eordea – comune greco della Macedonia occidentale
 Eordea – antica unità amministrativa della Macedonia Superiore

Zoologia 
 Eordea – genere di ragni della famiglia Linyphiidae